Jean-Cyrille Hierso, chimiste français
 Jérémy Hierso (né en 1982), rugbyman français